Titanic II (schip), een toekomstig Australisch passagiersschip
Titanic II (film), een Amerikaanse film uit 2010